

Toponymes 
 Challand-Saint-Victor est une commune valdôtaine du bas Val d'Ayas ;
 Challand-Saint-Anselme est une commune valdôtaine du bas Val d'Ayas. 

Homonymie de toponyme